Табернас:

 Табернас — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Табернас — пустыня на территории Испании, также известна как Альмерийская пустыня. 
 Замок Табернас — расположен в муниципалитете Табернас в провинции Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия, Испания. 
 Лос-Филабрес-Табернас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия.